Brorström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Brorström (född 1953), svensk ekonom
 Carl Oscar Brorström (1811–1860), svensk ämbetsman

Svenska efternamn